ТШИ — многозначная аббревиатура:
 ТШИ — техническое и шкиперское имущество
 ТШИ — технология швейных изделий

См. также 
  — аббревиатура латиницей